Lefever est le patronyme de plusieurs personnes :

 Edmond Lefever (1839-1911), sculpteur belge
 Fernand Lefever, architecte belge de la période Art nouveau